Адріа́н — (, дослівно: з міста Адрії в Італії) — популярне чоловіче ім'я.

Відомі особи з ім'ям Адріан

Папи 
 Адріан I — папа римський (772—795)
 Адріан II — папа римський (867—872)
 Адріан III — папа римський (884—885)
 Адріан IV — папа римський (1154—1159)
 Адріан V — папа римський (1276)
 Адріан VI — папа римський (1522—1523)

Інші 
 Адріан (Ангелов) — старець
 Адріан (Блинський) — старець
 Адріан (патріарх Московський)
 Адріан — римський імператор
 Адріан Югський — старець

Культура

Музика 
 «Adrian» — музичний альбом 2019 року італійського співака та кіноактора Адріано Челентано

Мультсеріали 
 «Адріан» — мультсеріал 2019 року італійського співака та кіноактора Адріано Челентано

Топоніми

Адріанопіль, Перевальський район, Луганська область, Україна
 Адріанів, Львівська область, Україна

Сінт Адріаан, Фламандський Брабант, Бельгія

Сан Адріан, Каталонія, Іспанія
 Сан Адріан, Наварра, Іспанія
 Сан Адріан, Галісія, Іспанія (в іспанській Галісії існує 10 населених пунктів з цією назвою)
 Сан Адріан де Вальдуеза, Кастилія і Леон, Іспанія
 Сан Адріан дель Валле, Кастилія і Леон, Іспанія
 Сан Адріано, Астурія, Іспанія
 Сан Адріано (Лоренцана), Луго, Галіція, Іспанія

Сант'Адріано, Флоренція, Тоскана, Італія

Адріаново, Архангельська область, Росія
 Адріаново, Удмуртія, Росія
 Адріаново, Орельська область, Росія
 Адріаново, Ленінградська область, Росія
 Адріаново, Нижньогородська область, Росія
 Адріаново, Костромська область, Росія
 Адріаново, Тверська область, Росія
 Адріаново, Ростовська область, Росія
 Адріановка, Волгоградська область, Росія



Сен Адріен, Бретань, Франція (в французькій Бретані знаходиться 4 населені пункти з цією назвою)